Con il termine Millwood ci si può riferire a:

Geografia

USA 
Millwood (Georgia)
Millwood (New York)
Millwood (Carolina del Sud)
Millwood (Virginia)
Millwood (Washington)
Millwood (West Virginia)
lago Millwood, nello Stato di Arkansas
Millwood Public Schools, un distretto scolastico in Oklahoma

Australia 
Millwood (Nuovo Galles del Sud)

Canada 
Millwood High School, Lower Sackville, Nuova Scozia
Millwood Junior School, Etobicoke, Ontario

Irlanda 
Millwood (Fermanagh), una città nella contea di Fermanagh, Irlanda del Nord

Personaggi 
Kevin Millwood, giocatore professionista di baseball nella Major League
Machel Millwood, calciatore giamaicano